Il doppio  del Morocco Tennis Tour è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Pablo Andújar e Flavio Cipolla erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Treat Conrad Huey e Simone Vagnozzi hanno battuto in finale Alessio Di Mauro e Alessandro Motti 6–1, 6–2.

Teste di serie

  Treat Conrad Huey /  Simone Vagnozzi (campioni)
  Alessio Di Mauro /  Alessandro Motti (finale)

  Gerard Granollers-Pujol /  Guillermo Olaso (secondo turno)
  Simon Greul /  Bastian Knittel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Morocco Tennis Tour - Meknes 2011
ATP Challenger Tour 2011